Oxner kan som auktorsförkortning betyda:

 Alfred Oxner

Auktorsförkortningar